Jernej Novak je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jernej Novak (1886–1934), glasbenik, skladatelj
 Jernej Novak (*1946), dramaturg in gledališki kritik